Pleione – figura della mitologia greca, madre delle Pleiadi.
Pleione – stella dell'ammasso aperto delle Pleiadi, nella costellazione del Toro.
Pleione – genere di piante appartenente alla famiglia delle Orchidaceae.